Laspaúles kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Laspaúles (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Laspaúles (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar